Барконес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 55,42 км². Население 30 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории